Macedoni – antico popolo della Macedonia
 Macedoni (gruppo etnico) – popolazione della Macedonia del Nord
 Macedoni (Greci) – gruppo etnico
 Dinastia dei Macedoni – dinastia di imperatori bizantini